Dimitris Diamantakos (Pirej, 5. ožujka 1993.) grčki je nogometaš i reprezentativac koji igra na poziciji napadača. Trenutačno igra za Kerala Blasters.

Klupska karijera

Hajduk Split 
U Hajduk stiže u ljeto 2020. godine kao slobodan igrač i potpisuje trogodišnji ugovor. Svoj prvi nastup i pogodak upisao je 29. kolovoza 2020. protiv Slaven Belupa.

Reprezentativna karijera 
Diamantakos je bio član Grčke do 19 godina koja je osvojila srebrnu medalju na Europskom prvenstvu 2012. do 19 godina.

Dana 7. rujna 2014. godine debitira za Grčku u kvalifikacijskoj utakmici protiv Rumunjske. Utakmicu neće pamtiti po dobrome, zato što je njegova reprezentacija upisala domaći poraz od 0:1.

Statistike

Klupska statistika 
Ažurirano 12. rujna 2020.
 Nas. = nastupi; Gol. = golovi

Reprezentativna statistika 
Ažurirano 31. kolovoza 2017.

Priznanja

Klupska
Olympiakos
 Grčka Super Liga (1): 2014./15.
 Grčki nogometni kup (1): 2014./15.

Izvori

Vanjske poveznice 
 Profil, Soccerway
 Profil, Transfermarkt

Grčki nogometaši
Nogometaši Hajduka
Nogometaši Olympiakos Pireja
Aktivni nogometaši